Урус-Коджа — назва села Руське Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Урус-Коджа — татарське селище на території нинішнього села Желябовки Нижньогірського району Автономної Республіки Крим України до приєднання Криму до Росії внаслідок Кримської війни (1853–1856 рр.)